Chã Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Chã Grande (ort), Pernambuco, 
 Chã Grande (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar